

Події 
 BAFTA (Британська Академія Кіно і Телебачення) проводить другу щорічну церемонію BAFTA Interactive Entertainment Awards.
 Березень — Game Over перевидана як «Game Over: Press Start to Continue».
 15-19 березня — Game Developers Conference (раніше Computer Game Developers Conference) переїжджає в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, де залишається протягом шести років; проводить перші щорічні Independent Games Festival.
 Травень — Nintendo почав працювати над GameCube (який мав кодове ім'я «Проект Дельфін»).
 13-15 травня — 5-й щорічна виставка Electronic Entertainment Expo (E³); 2-я нагорода Game Critics Awards за найкращий Е³.
 13 травня — Академія інтерактивних мистецтв і наук проводить 2-у щорічну церемонію нагород Interactive Achievement Awards (на E³); Сід Мейер із Firaxis Games був добавлений в Зал Слави AIAS.
 3 липня — Біллі Мітчелл набирає 3 333 360 очок в аркадній грі Pac-Man.
 Було оголошено що Team Fortress 2 вийде протягом року, але він був відкладений до 2006 (реліз 2007).
 9 вересня — Dreamcast запущений в продаж у Північній Америці.

Релізи

Нагородження 
Відбулася друга щорічна церемонія нагородження Interactive Achievement Awards.

Пристрої 
Вийшли:
 Портативна консоль Game Boy Light (GBL) від Nintendo (тільки в Японії).
 Портативна консоль Neo Geo Pocket Color від SNK.
 Портативна консоль Game.com Pocket Pro від Tiger Electronics.

Бізнес 
 Засновані: 3d6 Games (закрита 1 листопада.2001), 7 Studios, BAM! Entertainment, Bohemia Interactive, Liquid Entertainment, 7FX (як філіал чеської компанії).
 Activision викупила Elsinore Multimedia, Expert Software, і Neversoft Entertainment.
 Infogrames Entertainment SA купила , Gremlin Interactive (перейменована в Infogrames Sheffield House), GT Interactive Software (GTIS) і Ozisoft.
 Take-Two Interactive купила TalonSoft.
 22 лютого — «Чорний Понеділок» («Chainsaw Monday»): Sierra, для зменшення витрат, реорганізовується і закриває декілька студій.

Судові процеси 
 Nintendo проти Bung Enterprises Ltd.; Nintendo подала в суд через порушення патенту.
 Sony Corporation проти Bleem LLC.

Див. також 
 Інші події цього року

Примітки 

Роки у відеоіграх
1999
1990-ті